Шадринцевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Шадринцево.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 636 человек, в том числе 307 мужчин и 329 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Инюшово (село) — 
 Шадринцево (село, административный центр) —

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района